Heian peut désigner :
 époque de Heian (794-1185), une époque de l'histoire du Japon ;
 cinq katas de base, du karaté Shuri-Te ;
 Heian-kyō, un ancien nom de Kyōto.